Addis Ababa
Addis (Luisiana)

Desambiguação